Thomas Walter (v. 1740-1789), botaniste et planteur américain ;
 Thomas Walter (1804-1887), architecte américain ;
 Thomas Walter Scott (1867 – 1938), premier premier ministre de la province canadienne de  Saskatchewan.